Jméno a příjmení Magomed Magomedov se může vztahovat k následujícím osobnostem:

Magomed Magomedov (1982) — profesionální K-1 kickboxér
Magomed Magomedov (1991) — profesionální MMA bojovník
Magomed Magomedov (1987) — profesionální fotbalista
Magomed Magomedov (1958) — zápasník-volnostylař
Magomed Magomedov (1990) — zápasník-sambista
Magomed Magomedov (1994) — zápasník-sambista
Magomed Magomedov (1985) — zápasník-judista
Magomed Magomedov (1991) — zápasník-judista
Magomed Magomedov (1993) — zápasník-judista